Superpuchar Ekstraklasy 2009 – mecz piłkarski mający na celu wyłonienie zdobywcy Superpucharu Polski, który został rozegrany 25 lipca 2009 roku na Dialog Arenie w Lubinie, pomiędzy Wisłą Kraków (mistrzem Polski 2007/2008) a Lechem Poznań (zdobywcą Pucharu Polski 2008/2009). Trofeum po raz 4. wywalczyła Lech Poznań.

Szczegóły meczu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  Superpuchar Ekstraklasy 2009 w bazie Wikiliga.pl
 Superpuchar Ekstraklasy 2009 w bazie 90minut.pl
 Superpuchar Ekstraklasy 2009 w bazie HistoriaWisły.pl
 

2009
2009 w piłce nożnej
2009 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Lubinie